Le mot motion est utilisé :
 en politique, motion de censure, motion majoritaire.

Musique 
 Motion, album de The Cinematic Orchestra sorti en 1999 ;
 Motion, album de Calvin Harris sorti en 2014.

Voir aussi 
 Apple Motion, application de la société Apple permettant de créer et éditer des animations graphiques ;
 Dailymotion, site web offrant un service de partage et de visionnage de vidéos ;
 Stopmotion, logiciel libre spécialisé dans la capture et réalisation d'animations.

Notes et références